Een gerechtshof is een rechtsprekend orgaan; zie:
 gerechtshof (Nederland), een rechtsprekend orgaan in Nederland dat zaken in beroep behandelt
 gerechtshof (België), een rechtsprekend orgaan in België
 bijzondere rechtspleging, een uitzonderingsrechtbank die zich na de Tweede Wereldoorlog in Nederland bezighield met de vervolging en de bestraffing van Duitse en Nederlandse oorlogsmisdadigers
 het Benelux-Gerechtshof
 het Internationaal Gerechtshof, het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde Naties
 het Permanent Hof van Arbitrage
 in het algemeen, een (hogere) rechtbank

Zie ook
Gerechtsgebouw
Internationaal hof
Hooggerechtshof (doorverwijspagina)
Hoge Raad (doorverwijspagina)